Slovo skulptura má několik významů:
 Sochařský výtvor vzniklý odnímáním materiálu ze základního bloku hmoty.
 Sochařství jako druh výtvarného umění zobrazujícího skutečnost a představy prostorovým objektem.